Campesani – abitanti di Campese
Campesani – abitanti di Campofontana